Dogna peut désigner : 
Dogna, la commune du Burkina Faso
Dogna, la commune d'Italie

Homonymie de toponyme